Malmbergstjärn kan syfta på:
Malmbergstjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (2 ha)
Malmbergstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (8,75 ha)
Lilla Malmbergstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Malmbergstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn